Chabary (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Chabary (Region Altai), Dorf in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Chabarski rajon
 Chabary (Region Altai, Korotojakski), Stationssiedlung in der Region Altai, Chabarski rajon, Landgemeinde Korotojakski selsowet
 Chabary (Twer), Dorf in der Oblast Twer